Het seizoen 2005/06 van de Belgische Eerste Klasse vrouwenvoetbal ging van start in de zomer van 2005 en eindigde in mei 2006. De landstitel werd gewonnen door KFC Rapide Wezemaal, dat voor de derde maal op rij landskampioen werd.

Gepromoveerde teams 
Twee teams promoveerden uit Tweede Klasse voor de start van het seizoen:
 FC Fémina White Star Woluwe (kampioen)
 FC Excelsior Kaart (tweede)

Degraderende teams 
Op het eind van het seizoen degradeerde SK Opex Girls Oostende naar Tweede Klasse. De voorlaatste degradeerde vanaf dit seizoen niet meer rechtstreeks, maar mocht nog een barragewedstrijd spelen tegen de tweede uit Tweede Klasse voor behoud. Nieuwkomer FC Excelsior Kaart verloor er van tegen tweedeklasser DVK Haacht en zakte eveneens.

Clubs 
Veertien ploegen speelden in 2005/06 in Eerste Klasse. De meeste clubs (11) kwamen uit Vlaanderen, slechts een club kwam uit Wallonië en twee uit Brussel.

Eindstand 

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal puntenK: kampioen, D: degradeert, E: eindronde

Referenties 
Website KBVB - Archief

2005/06
Competitievoetbal 2005/06